Georgetown es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Georgetown (condado de Polk, Wisconsin)
 Georgetown (condado de Price, Wisconsin)